Quillen ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Gray Quillen (1940–2011), US-amerikanischer Mathematiker
 Jimmy Quillen (1916–2003), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: Quillén